Nicolas Antonoff (né le  à Annecy en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Joueur français ayant évolué neuf saisons dans la Ligue Magnus entre 2001 et 2011. Il y connait sa meilleure saison en 2004-2005, alors qu'il récolte 14 points en 21 parties avec les Brûleurs de Loups de Grenoble.

Il signe pour la saison 2011-2012 avec le club norvégien du Stjernen Hockey.

Carrière internationale
Il représente la France au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus ||25 ||1 ||1 ||2 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus ||11 ||2 ||7 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus ||14 ||2 ||6 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus ||21 ||7 ||7 ||14 ||20 ||12 ||1 ||0 ||1 ||33
|-
|2006-2007 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus ||14 ||3 ||1 ||4 ||20 ||12 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Avalanche de Mont-Blanc ||Ligue Magnus ||24 ||5 ||6 ||11 ||32 ||6 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2008-2009 ||Ours de Villard-de-Lans ||Ligue Magnus ||20 ||2 ||3 ||5 ||59 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 ||Ours de Villard-de-Lans ||Ligue Magnus ||21 ||2 ||2 ||4 ||14 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2010-2011 ||Pingouins de Morzine ||Ligue Magnus ||24 ||5 ||8 ||13 ||20 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2011-2012 ||Stjernen Hockey ||GET ligaen || 31|| 0|| 6|| 6|| 69|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus || 16 || 1 || 4 || 5 || 39 || 8 || 0 || 1 || 1 || 30
|-
|2013-2014 ||Brûleurs de Loups de Grenoble ||Ligue Magnus || 24 || 1 || 1 || 2 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Björninn || ÍKÍ || 24 || 8 || 17 || 25 || 34 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1981
Naissance à Annecy
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Défenseur de hockey sur glace